US Open 2004 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2004 (tennis, mannen)
 US Open 2004 (tennis, vrouwen)
 US Open 2004 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2004 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2004 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2004 (golf) - een golftoernooi